Samsung SGH-D700 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-P100
 Samsung SGH-i250
 Mitac 8390
 Samsung SGH-P400
 LG L1100

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D700  
 Характеристики телефону Samsung SGH-D700  

D